Rolette ist der Familienname von:
 Jean Joseph Rolette, Pelzhändler
 Joe Rolette, Pelzhändler und Politiker

Rolette ist Ortsname von:
 Rolette (North Dakota)
 Rolette County, North Dakota
Weiteres
 Seki Rolette, Schiffsname

Siehe auch:
 Rollet
 Rollett
 Roulette (Begriffsklärung)